Mbweni, circoscrizione del distretto di Kinondoni, Dar es Salaam, Tanzania
 Mbweni, cittadina sulla costa occidentale di Unguja, Zanzibar, Tanzania